Blythe peut faire référence à :

Arts 
 This Is Blythe, un livre de photographie,

Patronyme 

 Colin Blythe,
 Daniel Blythe,
 Ernest Blythe, homme politique irlandais,
 Gilbert Blythe,
 Jimmy Blythe (1901-1931), un joueur de piano de jazz et de boogie américain,
 Kurt Blythe,
 Peter Blythe,
 Randy Blythe (1971-), un membre du groupe Lamb of God,
 Ronald Blythe,
 Stephanie Blythe (1969-), une chanteuse d'opéra américaine,
 William Jefferson Blythe, Jr. (1918–1946), le père de Bill Clinton,
 William Jefferson Blythe III (1946-), autre nom du Président américain Bill Clinton,

Prénom 
Blythe est un prénom féminin, selon la liste des prénoms anglais, analogue à Blithe ou Bliss. Il peut faire référence à :
 Blythe Danner (1943-), une actrice américaine,
 Blythe Masters, une trader américaine,
William Jefferson Blythe III, nom de naissance de Bill CLINTON

Toponymie

Blythe Bridge, une localité du Staffordshire,
 Blythe, une rivière du Staffordshire.

Blythe, une localité du comté de Riverside en Californie,
 East Blythe, une autre localité du comté de Riverside en Californie,
 Blythe, une localité à cheval sur les comtés de Burke et de Richmond en Géorgie,
 Township de Blythe, une localité du comté de Schuylkill en Pennsylvanie,

Le fleuve Blythe, un cours d'eau de l’Ile du Sud.

Divers 
 Blythe, une poupée à grosse tête de la société Kenner et ayant inspiré la poupée Pullip,

Prénom féminin
Homonymie de localités aux États-Unis